Ніколь Вайдішова була чинною чемпіонкою, але вирішила цього разу не брати участь.

Елені Даніліду виграла титул, у фіналі перемігши Ай Суґіяму з рахунком 6–3, 2–6, 7–6(7–3).

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main and Qualifying Draws 

2006
Korea Open Singles
Korea Open Singles